Métro Paris 11